Shajara kan syfta på följande platser:

Israel 

 Ilaniyya, ort, Norra distriktet,

Jordanien 

 Ash Shajarah, ort, Irbid, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Jordanienförgreningar